Strzelanie z karabinu pneumatycznego z 10 metrów kobiet – konkurencja rozegrana 24 lipca 2021 roku podczas letnich igrzysk olimpijskich w Tokio.

Złoty medal zdobyła Yang Qian, srebro Anastasija Gałaszyna, zaś brąz Nina Christen. Dla wszystkich wymienionych zawodniczek był to pierwszy medal olimpijski w karierze.

Zasady 
W kwalifikacjach do finałowej serii tej konkurencji wystartowało 50 zawodniczek z 39 reprezentacji. Każda z nich oddała 60 strzałów z odległości 10 metrów. Maksymalna wartość za pojedynczy strzał wynosiła 10,9 punktów. Do finału awansowało osiem najlepszych strzelczyń.

W decydującej rundzie do punktacji nie wliczano wyników z fazy eliminacyjnej. Finałowa runda liczyła 24 strzały. Od 12. rundy po każdej parzystej odpadała najsłabsza zawodniczka, aż do 22. rundy, po której zostały dwie najlepsze strzelczynie.

Terminarz

Rekordy 
Rekordy świata i olimpijskie przed rozpoczęciem zawodów:

 Runda kwalifikacyjna – 60 strzałów

 Runda finałowa – 24 strzały

Wyniki 
Źródła:

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020